Protògenes (agent), agent de l'emperador Calígula
 Protògenes de Rodes, un dels més famosos pintors grecs de l'antiguitat.